Příjmení Vrána (moravská varianta Vrana), přechýlená forma Vránová, nosí více osobností:

 Alena Vránová (* 1932) – česká herečka
 Josef Vrana (1905–1987) – katolický biskup, administrátor olomoucké arcidiecéze
 František Vrána (rozcestník) – více osobností, rozcestník
 Gabriela Vránová (1939–2018) – česká herečka
 Jakub Vrána – více osobností, rozcestník
 Jiří Vrána (1947–2006) – český hudebník a hudební skladatel
 Karel Vrána (1925–2004) – katolický duchovní a teolog, profesor UK
 Karel Vrána – pseudonym překladatele Jaroslava Radimského (1899–1946)
 Leopold Vrána (1911–1991) – český voják a partyzán v Itálii
 Ludvík Vrána (1883–1969) – katolický kněz, literát a překladatel
 Pavel Vrána (* 1985) – český fotbalový útočník
 Petr Vrána (rozcestník) – více osobností, rozcestník
 Rudolf Vrána (1910–1983) - český lyžař
 Tomáš Vrána (* 1994) – český klavírista
 Tomáš Vrána (právník) (* 1962) – český soudní exekutor
 Václav Vrána (* 1942) – český fotbalista
 Vlasta Vrana – kanadský herec českého původu

související články
 Vrána (rozcestník)

Externí odkazy 
 

Česká příjmení